La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 1998-1999 è stata la 3ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 18 novembre 1998 al 25 marzo 1999. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Volley Vigevano.

Regolamento
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1998-99, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale e quarti di finale, seguito poi dalla Final Four con semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1998
Pallavolo nel 1999
 1998-1999